Ногейра-де-Рамуин () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Оренсе. Занимает площадь 98,31 км². Население 2432 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Оренсе